Михеевская — название населённых пунктов.

Россия

Архангельская область 
 Михеевская — деревня в Вельском районе.
 Михеевская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Михеевская — деревня в Котласском районе.
 Михеевская — деревня в Устьянском районе.
 Михеевская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Михеевская — деревня в Вожегодском районе.
 Михеевская — деревня в Тарногском районе.